Mer Rouge (en arabe : , al-bḥr alʾḥmr, « Al Bahr el Ahmar ») est un État du Soudan.

Sa capitale est Port-Soudan.

Voir aussi

Articles connexes 
 Subdivisions du Soudan

Mer Rouge